Sezon (1937/1938) był 35. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Hungária FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi FC. Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Zsengellér, który w barwach Újpest FC strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej